Berliner Zeitung, diari en alemany publicat a Berlín (Alemanya)
 BLZ també és el codi ISO 3166-1 de Belize, estat de l'Amèrica Central
 BLZ també és el codi de l'UCI de l'Utsunomiya Blitzen, equip ciclista del Japó